Rekombination steht für:

 Rekombination (Chemie)
 Rekombination (Physik)
 Rekombination (Genetik)
 Somatische Rekombination, siehe V(D)J-Rekombination
 Rekombination (evolutionärer Algorithmus), auch Crossover genannt

Siehe auch:
 Rekombinator
 Rekombinantes Protein